Сэр Перси Лайхем Лорейн, 12-й баронет, (; 5 ноября 1880 — 23 мая 1961) — британский .
Входил в Тайный совет Великобритании с 1934 года.

Второй сын адмирала Lambton Лорейна (ум. 1917).
Учился в Итонском колледже и Нью-Колледже Оксфорда.

Он оставил университет в 1901 году для участия во Второй англо-бурской войне. После кратковременного возвращения в Оксфорд поступил на дипломатическую службу в мае 1904 года.

В составе британской делегации участвовал в работе Парижской мирной конференции.

В 1921—1926 годах посланник Великобритании в Иране. (В начале 1920-х годов любовница британского посла в Реште (Персия) снабжала советского генерального консула в Персии секретными документами британского посольства.)
В 1926—1929 годах посланник Великобритании в Греции.
В 1929—1933 годах верховный комиссар Великобритании в Египте и Судане.
В 1933—1939 годах посол Великобритании в Турции.
В 1939—1940 годах посол Великобритании в Италии.
Указывают, что он сыграл важную роль в удержании Италии нейтральной во время первых месяцев начала Второй мировой войны, а после объявления ею войны Великобритании (10.06.1940) он вернулся в Лондон.

С 1924 года был женат на Луизе Стюарт-Уортли (Stuart-Wortley).

Рыцарь Большого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

Примечания

Ссылки 
 

Баронеты Англии
Послы Великобритании в Иране
Послы Великобритании в Греции
Верховные комиссары Великобритании в Египте
Послы Великобритании в Турции
Послы Великобритании в Италии